Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Daniel e Fernando Vicente che hanno battuto in finale Flavio Cipolla e Alessandro Motti 6-2, 61-7, 7-5.

Teste di serie 

 Álex López Morón /  Gabriel Trujillo Soler (primo turno)
 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (finale)

 Marcos Daniel /  Fernando Vicente (Campioni)
 Gorka Fraile /  Héctor Ruiz Cadenas (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2005